

Sigle 
 Alaskan Klee Kai – razza canina
 Annegret Kramp-Karrenbauer – politica tedesca

Codici 
 AKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akhiok, Alaska (Stati Uniti d'America)
 akk – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua accadica